David Golder, roman d'Irène Némirovsky, paru en 1929 ;
 David Golder, film français réalisé par Julien Duvivier, sorti en 1931.

Voir aussi